Апанасович, Владимир Владимирович (род. 6 ноября 1951 года) — специалист в области моделирования сложных процессов и систем.
 Апанасович, Юлия Алексеевна (род. 10 ноября 1996 года) — белорусская боксёрша.